NTJ steht für:
 Nextjet (ICAO-Code), schwedische Regionalfluggesellschaft
 Niedersächsische Turnerjugend
 National Thowheeth Jama’ath, eine islamistische Gruppe in Sri Lanka

ntj steht für:
 Ngaanyatjarra (ISO-639-3-Code), Dialekt der westlichen Wüstensprache, eine der australische Sprachen

Abkürzung